Die DDR-Juniorenliga 1981/82 war die sechste Spielzeit der 1976 eingeführten Juniorenliga, die vom DFV durchgeführten höchsten Spielklasse der Altersklasse (AK) 17/18 auf dem Gebiet der DDR. Den 34. Juniorenmeistertitel in der Geschichte der DDR sicherte sich die SG Dynamo Dresden, die damit ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigten und zum vierten Mal zu Meisterehren kamen.


Teilnehmer und Modus 
An der Juniorenliga für die Altersklasse (AK) 17/18 nahmen die zehn Fußballclubs sowie der ihnen gleichgestellte SG Dynamo Dresden teil. Mit dieser Spielzeit passte der DFV die bisherige Altersklasse (AK) 16/17 in der DDR den internationalen Standard AK 17/18 an, womit nun Spieler bis zum 18. Lebensjahr (Stichtag: 1. Juni 1963) spielberechtigt waren. An 20 Spieltagen ermittelten die Mannschaften den DDR-Juniorenmeister. Jede Mannschaft hatte in der Saison 10 Heim- und 10 Auswärtsspiele, jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jeden Gegner. Absteiger gab es in dieser Spielklasse nicht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Statistisches 
 202 Spieler kamen zum Einsatz, davon waren 14 in allen Punktspielen dabei.
 405 Tore ( 3,68 pro Spiel) wurden erzielt, wobei sich 105 Spieler als Torschützen auszeichnen konnten.
 Es gab 57 Heimsiege, 26 Unentschieden und 27 Auswärtssiege.
 Höchster Sieg: SG Dynamo Dresden – Hallescher FC Chemie 9:1 (13. Spieltag)Torreichstes Spiel: SG Dynamo Dresden – Hallescher FC Chemie 9:1 (13. Spieltag)
 Sieben Feldverweise und 143 Verwarnungen verhängten die Unparteiischen.

DDR-Juniorenmeister

Literatur

Einzelnachweise 

1981
Fußballsaison 1981/82